Artavazde, Artavasde ou Artabasde est le nom porté par plusieurs rois d'Arménie :
 , roi de 159 à  ;
 Artavazde (), roi dont l'existence ne fait pas l'unanimité, de 123 à  ;
 , roi de 55 à  ;
 , roi de 6 à ? ;
  , roi de 4 à 6 ap. J.-C. ;
 , roi vers 260.

Il est également porté par :
 , roi de Médie-Atropatène au  ;
 Artavazde, un prince parthe du  ;
 Artabasde, usurpateur de l'Empire byzantin en 741-743.